Bräde kan syfta på:

 Bräde – spelplan för brädspel
 Bräde (spel) – ett spel för två personer 
 Bräde – ett gammalt nordiskt brädspel, se hnefatafl
 Bräde – ett egyptiskt spel, se senet

Se även
 Bräda